

Anno 
 226 o 226 a.C.

Codici 
 226 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Guido Ruggieri di Padova

Matematica 
 226 – numero